Old Firehand steht für:

 Old Firehand, Erzählung von Karl May (1875), siehe auch Karl Mays frühe Abenteuererzählungen
 Old Firehand, literarische Figur bei Karl May, siehe Figuren aus Karl Mays Werken #Old Firehand
 Old Firehand, 71. Band der Reihe Karl May's Gesammelte Werke, siehe Karl May's Gesammelte Werke #Old Firehand 

Siehe auch:
 Winnetou und sein Freund Old Firehand, deutscher Film von Alfred Vohrer (1966)